Torul (district), een Turks district in de provincie Gümüşhane
 Torul (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Torul